DKI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dunk Island (Queensland) (Australia)